SDO steht als Abkürzung für:

 Scattered Disk Object, eine Gruppe von Asteroiden im Kuipergürtel
 Service Data Objects, ein Java Specification Request
 Solar Dynamics Observatory, ein Sonnenbeobachtungssatellit
 Soziale Dominanzorientierung, die individuelle  Ausprägung der sozialen Dominanz
 Standards Developing Organization, eine Organisation, die aktiv an der Entwicklung von Standards teilnimmt (aus dem Kontext der Internationale Organisation für Normung)

Abkürzung